Schtscherbatschow (russisch Щербачёв) ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Grigorjewitsch Schtscherbatschow (1857–1932), russischer General
 Wladimir Wladimirowitsch Schtscherbatschow (1889–1952), russischer Komponist